Käringholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Käringholm, Houtskär, Åboland, 
 Käringholm, Nagu, Åboland, 
 Käringholm, Pargas, Åboland, 
 Käringholm, Ingå, Nyland,

Se även
Käringholmen
Käringen
Käringarna

Robotskapade Finlandförgreningar